Синај се може односити на:

 Синајско полуострво
 Синајска гора, планина, налази се на јужном делу Синајског полуострва